Rio Hondo eller Río Hondo kan syfta på:

Argentina 

 Villa Río Hondo, ort, Santiago del Estero, 
 Departamento de Río Hondo, kommun, Santiago del Estero,

Belize 

 Rio Hondo (vattendrag i Belize),

Guatemala 

 Municipio de Río Hondo, kommun i Departamento de Zacapa
 Río Hondo, Guatemala, ort, Departamento de Zacapa, 
 Río Hondo (vattendrag i Guatemala, Departamento de Zacapa, lat 15,03, long -89,58),

Mexiko 

 Río Hondo, Mexiko, ort, Oaxaca, San Andrés Teotilálpam, 

Robotskapade Argentinaförgreningar